José Martín puede referirse a:

 José «Pepe» Martín (1935-), actor y director de teatro español;
 José Martín de Echauri (s.XVIII), gobernador de la Provincia del Paraguay (1735-1740);
 José Martín Espinosa de los Monteros (1776-1845), científico hispano-mexicano;
 José Martín Martinikorena, (1954-), pelotari (modalidad de mano) español;
 José Martín Recuerda (1926-2007), dramaturgo español;
 José Antonio Martín;
 Juan José Martín.